Car Kałojan – gmina w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 Car Kałojan – miasto w Bułgarii, w obwodzie Razgrad
 „Car Kałojan” – opera Pancza Władigerowa
 Car Kałojan – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw

Zobacz też bułgarskiego cara Kałojana.